Hohmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Hohmeier (1876–1950), deutscher Chirurg und Ärzteschaftsfunktionär
 Nils Hohmeier (* 1998), deutscher Tischtennisspieler